Christian Kouakou  – calciatore ivoriano, nato nel 1991
 Christian Kouakou  – calciatore svedese, nato nel 1995